Nemi steht für:

 Nemi (Latium), ein Ort in der Provinz Rom in Italien 
 Nemisee, italienisch Lago di Nemi, ein See in Italien
 Nemi (Comic), eine Hauptfigur einer gleichnamigen norwegischen Comic-Serie
 Nemi-Schiffe, zwei Prunkgaleeren Caligulas, gefunden im Nemisee

Nemi ist der Familienname folgender Personen:
 Orsola Nemi (1903–1985), italienische Schriftstellerin
Siehe auch:
Neemi